Ивар Берн (, род. , Берген) — норвежский шахматист, международный мастер (1990), гроссмейстер ИКЧФ (1996).

Биография

Очные шахматы 
Бронзовый призёр чемпионатов Норвегии 1989 и 1990 гг. (обладатели медалей определены по дополнительным показателям). Участник дележа 2-го места в чемпионатах Норвегии 1992 и 1997 гг. Победитель открытых чемпионатов Норвегии 1986, 1989 и 1990 гг.

В составе клуба «Bergens Schakklub» победитель командных чемпионатов Норвегии 1994, 1997, 1998, 2000 и 2003 гг. Также выступал в командных чемпионатах страны за команду «SK 96 Bergen».

В составе сборной Норвегии участник трех шахматных олимпиад (1988, 1992 и 1994 гг.), командного чемпионата Европы 1989 г., командных турниров северных стран 1987 и 1989 гг. (в 1987 г. сборная победила в соревновании).

Участник юниорского чемпионата мира 1987 г., юниорского чемпионата Европы 1987 / 88 гг.

Заочные шахматы 
Добился значительных успехов в игре по переписке.

Чемпион Норвегии 1988 г.

Победитель 17-го чемпионата мира (2002—2007 гг.; разделил 1—3 места с немцами В. Роде и Й. Нойманом и опередил их по дополнительным показателям). Это был последний чемпионат мира по переписке, проводившийся по классической системе: соперники отправляли друг другу почтовые открытки. 18-й чемпионат мира уже был проведён по электронной почте и закончился раньше, чем 17-й.

Серебряный призёр 7-го Кубка мира ИКЧФ (1994—2001 гг.).

В составе сборной Норвегии победитель 15-й заочной олимпиады (2006—2009 гг.; выступал на 1-й доске).

Дополнительные сведения 
Ведёт шахматный отдел в газете «Bergens Tidende».

Работает в психолого-педагогической службе в Бергене. Играет на гитаре в рок-группах «The Swamp Babies» и «Syv».

Женат. Есть сын по имени Бальдер.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Библиография 
 Win With the Stonewall Dutch. Gambit Publishing 2009 (с С. Агдестейном и С. Йонсеном).

Примечания

Литература 
 Fritz Baumbach: Who is the champion of champions? Exzelsior Verlag, Berlin 2008. ISBN 978-3-935-80004-4. S. 161—164.

Ссылки 
 Партии И. Берна в базе Chessgames
 Личная карточка И. Берна на сайте 356Chess
 Личная карточка И. Берна на сайте ФИДЕ
 Личная карточка И. Берна на сайте ИКЧФ
 Интервью И. Берна

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ
Шахматные журналисты